

Pessoas 
 Lexa Doig
 Lexa (cantora)

Localidades 
 Lexa (Arkansas), nos Estados Unidos